Lutter steht für:

 Lutter (Fernsehreihe), ZDF-Krimireihe
 Burg Lutter, Burg in der Gemeinde Lutter am Barenberge

Orte:
 Lutter (Eichsfeld), Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Lutter (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin
 Lutter am Barenberge, Ortsteil der Stadt Langelsheim, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Lutter (Neustadt am Rübenberge), Ortsteil der Stadt Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen

Fließgewässer:
 Lutter (Aa), Bielefelder Lutter oder Weser-Lutter, rechter Quellbach der Westfälischen Aa im kreisfreien Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Lutter (Ems) oder Gütersloher Lutter, rechter Zufluss der Ems bei Harsewinkel, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Lutter (Frieda), rechter Zufluss der Frieda vor Geismar, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Lutter (Lachte), rechter Zufluss der Lachte vor Jarnsen (Lachendorf), Landkreis Celle, Niedersachsen
 Lutter (Leine, Uder), linker Zufluss bei Uder, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Lutter (Leine, Weende), rechter Zufluss bei Weende (Göttingen), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Lutter (Nette), linker Zufluss der Nette in Rhüden, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Lutter (Oder), rechter Zufluss der Oder (Harz) in Bad Lauterberg, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Lutter (Schunter), linker Zufluss der Schunter weit nach Rottorf (Königslutter am Elm), Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Lutter (Thune), rechter Zufluss des Thune-Oberlaufs Strothe vor Schloß Neuhaus (Paderborn), Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Lutter ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Lutter (1896–1970), deutscher Pianist und Dirigent
 Andreas Lutter (* 1973), deutscher Politikdidaktiker
 Andy Lutter (* 1959), deutscher Musiker und Komponist
 Axel Lutter (* 1952), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Balthasar Lutter (Johann Balthasar Lutter; 1698–1757), deutscher Violinist
 Christina Lutter (* 1970), österreichische Historikerin
 Erich Lutter (1884–nach 1973), deutscher SS-Führer
 Hans Lutter (1928–2009), deutscher Philosoph
 Heinrich Lutter (1858–1937), deutscher Pianist

 Marcus Lutter (1930–2021), deutscher Jurist
 Mark Lutter (* 1976), deutscher Sozialwissenschaftler
 Martin Lutter, deutscher Offizier und Gutsbesitzer
 Paul Lutter (1873–nach 1915), deutscher Architekt
 Rebecca Lutter (1930–2014), deutsche Autorin und Lyrikerin
 Vera Lutter (* 1960), deutsche Künstlerin
 Wilhelm Lutter (1911–unbek.), deutscher Architekt, Baumeister und Stadtbaudirektor

Siehe auch:
 Luther (Begriffsklärung)
 Lütter (Begriffsklärung)